«Take Me to the River» — песня американского певца и музыканта Эла Грина с его альбома 1974 года Al Green Explores Your Mind. Отдельным синглом в его исполнении не выходила.

Эл Грин написал эту песню вместе c гитаристом Мейбоном Ходжесом по прозвищу Тини (студийным музыкантом на лейбле Hi Records).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Take Me to the River» в оригинальном исполнении Эла Грина на 117 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится также на 117 месте.

В 2011 году оригинальный трек «Take Me to the River» Эла Грина (изданный в 1974 году на лейбле Hi Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1974 года
Песни Эла Грина
Песни Talking Heads
Синглы 1975 года
Синглы Sire Records
Синглы 1978 года
Песни, спродюсированные Брайаном Ино
Песни Тома Джонса